Чемпіонат Львівської області з футболу 2018 року — футбольні змагання серед аматорських команд Львівщини, які проводилися Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. Змагання у Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів.

Прем'єр-ліга 
У 11-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги взяли участь тринадцять команд. Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Прем’єр-лізі, відсутні: «Рочин» Соснівка, — який заявився в Чемпіонаті України серед аматорів; ФСК «Яворів» та «Кар`єр» Торчиновичі, — котрі в цьому сезоні заявились в Першу обласну лігу та  «Галичина» Великий Дорошів, — яка опустилась в Другу лігу.
 
Забивши гол на останній секунді (90+4 хвилині) останнього матчу, у ворота ФК «Мостиська»,  чемпіонами Львівської області з футболу вперше стали футболісти «Юності» із Верхньої Білки. Лиш на очко відстав від чемпіона  СКК «Демня». Чемпіон попереднього сезону Футбольний клуб «Миколаїв» фінішував на третьому місці.

В складі команди-чемпіона виступали: Жук Андрій, Романюк Віталій, Адам Богдан, Карачевський Назар, Бойко Роман, Добрянський Мар'ян, Нетлюх Захар, Федорів Володимир, Шептицький Олег, Молоков Іван, Каваців Ярема, Костик Богдан, Смолинець Павло, Музика Юрій, Гарапцьо Андрій, Сідельник Петро, Панасюк Олег, Дмитрух Віталій, Шкраба Маркіян, Іжовський Іван, Жолква Орест, Саковець Борис, Цень Роман, Мартиняк Любомир, Губченко Іван, Кудінов Юрій, Бунда Богдан.
Тренував команду Богдан Костик.

Кращими в номінаціях сезону 2018 названо: 
 Кращий воротар — Мар’ян Бурмас (ФК «Миколаїв») 
 Кращий захисник — Ростислав Михальчук («Фенікс-Стефано», Підмонастир) 
 Кращий півзахисник — Олег Шандра (СКК «Демня» Демня)   
 Кращий нападник/ бомбардир — Назар Малецький (ФК«Самбір»)
 Кращий тренер — Віталій Пономарьов  (ФК «Миколаїв»)
 Кращий гравець —  Мар’ян Бурмас  (ФК «Миколаїв») 

Підсумкова таблиця чемпіонату

1 — в матчі «Юність» Верхня Білка  - «Гірник» Новояворівськ на 77-й хвилині за рахунку 1:1 гості незадоволені суддівством, залишили поле. Суддю дискваліфікували і перевели на три місяці в Другу обласну лігу, а «Гірнику» зарахували технічну поразку 0:3. 

Кращі бомбардири чемпіонату

Юнацький чемпіонат 
Другий сезон підряд перемогу в чемпіонаті області серед юнаків здобув ЛКС «Погонь». 

В юнацькому чемпіонаті Новояворівський «Гірник» був представлений командою «Янтарний» Новояворівськ.

Підсумкова таблиця

Кращі бомбардири юнацького чемпіоату

Перша ліга 
В першості Львівської області серед команд Першої ліги взяли участь шістнадцять команд, які змагалися в двоколовому турнірі. 

Трускавецька «Зоря» перед початком сезону змінила назву на «Вікторія», а старосамбірське «Прикарпаття» об'єдналося з «Кар'єром» Торчиновичі, котрий в попередньому сезоні виступав у обласній Прем'єр-лізі, — під назвою «Кар'єр-Дністер» Торчиновичі/Старий Самбір.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в першій лізі відсутні:  ФК «Новошичі» Новошичі, ФК «Добромиль» Добромиль, «Будівельник» Запитів — які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області; ФК «Стебник» — котрий припинив існування ще в минулому сезоні; СК «Східниця» вирішила продовжити змагання в другій обласній лізі, але не зігравши жодного матчу припинила існування; ФК «Ходорів» Ходорів заявився в третю лігу.

* — технічний результат (неявка).

Кращі бомбардири Першої ліги

Юнацька першість (1 ліга) 

Кращі бомбардири юнацької першості

Друга ліга 

Двадцять команд, розділені на дві групи, на першому етапі змагань визначали по три кращих колективи від кожної з груп, котрі у фінальному етапі змагались за звання переможця та призерів змагань. 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Другій лізі відсутні;  ФК «Замок» Замок, «Карпати» Старе Село, «Сокіл» Суховоля — які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області; «Форвард» Годовиця — який припинив існування ще в минулому сезоні; «Захід» Солонка та  ФК «Грибовичі» Великі Грибовичі заявилися в третю лігу.

Фінальний етап.

Турнір пройшов у два кола із врахуванням матчів між командами зіграних на першому етапі. Результати матчів групового етапу виділено курсивом малим шрифтом.

Груповий етап

Група «А»

На початку другого кола ФК «Радехів» та ФК «Гамаліївка/Ямпіль» знялися із змагань і в решті матчів їм було зараховано технічні поразки 0:3.

* — технічний результат (неявка).

Група «Б»

Згідно календаря в Групі «А» десятою командою мала бути СК «Східниця», але вона так і не приступила до змагань.

ФК «Верес» Великий Любінь знявся із змагань і в решті матчів їм було зараховано технічні поразки 0:3.

* — технічний результат (неявка).

Кращі бомбардири Другої ліги

Юнацька першість (2 ліга) 

В юнацькій першості,  команди були розділені на дві групи. У фіналі переможці груп визначили переможця першості, а команди, які зайняли другі та треті місця в групах зіграли в турнірі за третє місце. 
 
Фінал за 1-ше місце:
  «Газовик-Хуртовина» Комарно − «Галичина» Великий Дорошів  
1:5, 0:6

Турнір за третє місце:
 «Сокіл» Сокільники − «Карпати» Кам'янка-Бузька  — 0:4, -:+ 
 «Сокіл» Великі Глібовичі − «Сокіл» Рясне-Руське — 3:5, 0:5

Фінал за 3-тє місце:
 «Сокіл» Рясне-Руське − «Карпати» Кам'янка-Бузька  
1:1, 2:6

Груповий етап

«Легінь» Брюховичі та «Шахтар» Острів не взяли участі в юнацькій першості.

Кращі бомбардири юнацької першості

Третя ліга 

Як і другій лізі, у третій лізі на першому етапі команди розділено на дві групи, по три кращих колективи із яких виходять у фінальний етап, де визначають переможця та призерів змагань. 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Третій лізі відсутні: «Стандарт» Артасів, «Сокіл» Лани, «Фенікс-Стефано-2» Підмонастир, «Юність-2» Верхня Білка, «Енергетик-2» Добротвір — які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області;  «Буг» Кам'янка-Бузька та ФК «Гарт» Дмитровичі — які припинли існування ще під час минулого чемпіонату;

Фінальний етап.

Турнір пройшов у два кола із врахуванням матчів між командами зіграних на першому етапі. Результати матчів групового етапу виділено курсивом малим шрифтом.

Груповий етап

Група «А»

ФК «Комарів» Комарів знявся із змагань і в решті матчів їм було зараховано технічні поразки 0:3.

* — технічний результат (неявка).

Група «Б»

ФК «Оброшино» який мав грати в Групі «Б», знявся із змагань ще до початку турніру.

* — технічний результат (неявка).

Кращі бомбардири третьої ліги

Примітки 
 —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на декілька порядків вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2018
 Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 

 Федерація футболу Львівської області
 Газета «ПланетаФ», Львів, 2018.

2018 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу